Киффер — фамилия. Известные носители:

 Киффер, Жан-Жак (1857—1925) — французский учёный, натуралист и энтомолог.
 Киффер, Сьюзен (род. 1942) — американский геолог, геофизик и планетолог.
 Киффер, Филипп (1899—1962) — французский военачальник, создатель и командир первого подразделения специального назначения (коммандос) французского ВМФ.
 Киффер, Фридрих фон (1880—1952) — немецкий военачальник, генерал-лейтенант.
 Киффер, Чарльз (1910—1975) — американский спортсмен-гребец. Олимпийский чемпион 1932 года.
 Киффер, Эдуардо Гудиньо  (1935—2002) — аргентинский писатель.